Kontinent bezeichnet:

 einen Kontinent in einem soziogeographischen Sinn (für einen Kontinent unter geologischer Betrachtung, siehe kontinentale Erdkruste)
 Kontinent (Zeitschrift), ursprünglich in Paris erschienene russische Dissidentenzeitschrift

Siehe auch

 Der sechste Kontinent

ru:Континент (значения)